Microbox ist ein zusammengesetztes Wort aus dem englischen micro, was wiederum vom griechischen mikro kommt und klein bedeutet, und dem englischen box, welches übersetzt Gehäuse oder Kiste heißt. Also handelt es sich um eine kleine Kiste.

Es steht für:
 eine Variante des Computer Atari Falcon 030
 einen embedded Industrie-PC von Siemens
 ein Spiel für die Playstation 2